Дом Рамазановых () — здание XIX века, расположенное в Ичеришехер, Баку, Азербайджан. Постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики № 132 от 2 августа 2001 года здание охраняется государством и внесена в список памятников архитектуры.

История 
Здание было построено в 1895 году по распоряжению купца Гаджи Мамедкерима Рамазанова. 

Четырёхэтажное здание было возведено в национально-романтическом стиле. На первом этаже здания был открыт электротеатр «Эрмес». Второй этаж сдавался в аренду коммерсанту Рагимхану. На третьем этаже находились магазины предмет роскоши. На четвёртом этаже проживала сама семья Рамазановых. 

В период советской власти был национализирован и разделён на отдельные квартиры. В настоящее время в здании проживают две семьи из рода Рамазановых.

По распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева здание объявлено памятником архитектуры.

См. также 

 Дом Гани Мамедова
 Дом Гаджинского

Примечания

Внешние ссылки 

 Вендетта по-бакински! Фуад Ахундов о семействе Рамазановых!

Здания и сооружения Баку